

Patronymie 

 Anton Fehr (1881-1954), homme politique allemand ;
 Brendan Fehr (né en 1977), acteur canadien ;
 Donald Fehr (né en 1948), syndicaliste américain ;
 Eric Fehr (né en 1985), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Francis Fehr (né en 1935), cinéaste français ;
 Gertrude Fehr (1895-1996), photographe allemande ;
 Hans Fehr (né en 1947), homme politique suisse ;
 Hans-Jürg Fehr (né en 1948), homme politique suisse ;
 Henri Fehr (1870-1954), mathématicien suisse ;
 Jacqueline Fehr (né en 1963), femme politique suisse ;
 Johann Michael Fehr (1610-1688), médecin allemand ;
 Mario Fehr (né en 1958), homme politique suisse ;
 Oded Fehr (né en 1970), acteur israélien ;
 Rudi Fehr (1911-1999), monteur américain d'origine allemande.

Économie 
 FEHR Groupe SAS est une entreprise française basée à Reichshoffen (67) spécialisée dans les matériaux de construction en béton.